Osoby o tym nazwisku:
 Józef Smakulski – polski lekkoatleta
 Paweł Smakulski – polski kompozytor, producent muzyczny, multiinstrumentalista, aranżer